Goni (Italië)
 Goñi of Goñerri (Spanje)